Стеблюк — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Стеблюк, Иван Иванович (1921 — ?) — советский деятель, железнодорожник, депутат Верховного Совета СССР 6-8-го созывов.
 Стеблюк, Сергей Юрьевич (род. 1952) — советский и российский театральный режиссёр.